Чарын:
 Чарын — река в Алматинской области Казахстана.
 Чарын — село в Уйгурском районе Алматинской области Казахстана.